Confiturier peut désigner :
 confiturier, l'artisan qui fabrique des confitures ;
 confiturier, un ustensile de cuisine qui permet de cuire les confitures ;
 confiturier, un meuble où sont stockés les pots de confiture et marmelade.